Der Bundesverband IT-Mittelstand e. V. (Eigenschreibweise BITMi) ist der Fachverband des IT-Mittelstands in Deutschland.

Mitglieder 
Der Bundesverband IT-Mittelstand e. V. vertritt die Interessen von über 2.400 Unternehmen mit einem gemeinsamen Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Euro. Er besteht aus direkten Mitgliedern sowie assoziierten Regional- und Fachverbänden aus der IT-Branche. Unter den Mitgliedern sind Unternehmen aus den Bereichen Software, Internet, Dienstleistung und Hardware, die maximal 1000 Mitarbeiter beschäftigen.

Ziele 
Als Interessensverband will der BITMi durch intensive Netzwerkbildung das Unternehmenswachstum und die Produktivität der kleinen und mittelständischen IT-Unternehmen beschleunigen und die Marktentwicklung vorantreiben. Der BITMi ist ein Verein, der sich für den Informationsaustausch und die Förderung von Forschung und Wissenschaft in der Informationstechnologie sowie gemeinsame gewerbliche Interessen seiner Mitglieder einsetzt. Dabei geht es insbesondere um die Förderung des unabhängigen IT-Mittelstands sowie Stärkung des Standort Deutschlands.

Als Maßnahmen zum Umsetzen der Ziele engagiert sich der Bundesverband unter anderem für eine politische Interessenvertretung, für Mittelstandskommunikation, für Netzwerkbildung und Synergieeffekte, für Standardisierung und Richtlinienkompetenz, für Forschung und Entwicklung über öffentliche Förderprojekte und für Wettbewerbsfähigkeit über Dienstleistungen und Produkte.

Verbandstätigkeiten 
Der Verband tritt für die gemeinsamen Interessen der mittelständischen IT-Wirtschaft ein. Zu diesem Zweck kommuniziert der Verband die Interessen des IT-Mittelstands gegenüber Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und der Öffentlichkeit.

Der Bundesverband ist mit einem Hauptstadtbüro in Berlin vertreten und beim Deutschen Bundestag akkreditiert. Der derzeitige Präsident Oliver Grün ist Mitglied im Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Die Gütesiegel „Software Made in Germany“ unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und „Software Hosted in Germany“ stellen Angebot des Verbands dar, mit denen die Qualität, Stabilität und Zuverlässigkeit mittelständischer Softwareentwicklungen belegt werden können.  Weiterhin stellt der Verband die ISO 9001 Gruppenzertifizierung seinen Mitgliedern zur Verfügung.

Aktuell gibt es beim BITMi mehrere Fachgruppen:
 Kooperative Geschäftsmodelle
 Internet der Dinge
 Mittelständische Softwarehersteller
 IT-Sicherheit
 Immaterialgüterrechte
 M&A und Nachfolge von IT-Unternehmen
 Nachhaltigkeit und Digitalisierung
 Kommunikation in der Arbeitswelt der Zukunft

Der BITMi kooperiert unter anderem mit dem Bundeswirtschaftsministerium, wo es dem IT-Mittelstand eine eigene Stimme verschafft, und ist Mitgliedschaft bei der European Digital SME Alliance, dem einzigen europäischen Verband, der ausschließlich IT-KMUs vertritt. Der Fachverband führt eigene Veranstaltungen sowie in Kooperation mit seinen Mitgliedern, assoziierten Partnern und Medienpartnern durch. Er bezieht regelmäßig Stellung für den IT-Mittelstand und veröffentlicht Pressemitteilungen, Newsletter, Interviews und Fact Sheets sowie die Ergebnisse von verbandseigenen Studien.

Weblinks 
 Website des BITMi
 Einträge für Bundesverband IT-Mittelstand im Google Scholar

Einzelnachweise 

Verein (Aachen)
Arbeitgeberverband (Deutschland)
Deutsche Organisation (Informatik)
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Verein (Bundesverband)
Gegründet 1989